Lateralus  е третият студиен албум на американската
рок и метъл група Tool. Албумът е пуснат в продажба на 15 май 2001 г. и дебютира на първо място в класацията Billboard 200. На 5 август 2003 г. Lateralus е сертифицирен като двойно платинен от RIAA. На 30 август 2004 г. албумът е сертифициран като сребърен от BPI за продажби от 60 000 в Обединеното Кралство. На 23 август 2005 г., Lateralus е публикуван като колекционерско издание на винил. Lateralus е класиран като №123 в класацията „Топ 200 албума“ на Залата на славата

Песни

Изпълнители 
Tool
 Дани Кери – барабани
 Мейнърд Джеймс Кийнън – вокали
 Адам Джоунс – китара
 Пол Ди Амор – бас китара
 Продукция
 Дейвид Ботрил – продуцент
 Алекс Грей – илюстрации

Източници 

Албуми на Тул